Regius Professor of Surgery henviser til:

 Regius Professor of Surgery (Aberdeen)
 Regius Professor of Surgery (Dublin)
 Regius Professor of Surgery (Glasgow)

Se også 
 Regius Chair of Clinical Surgery (Edinburgh)